Boschert ist der Familienname folgender Personen:
 Kerstin Boschert (* 1983), deutsche Fußballspielerin
 Reinhold Boschert (* 1947), deutscher Weitspringer
Siehe auch:
 Boschert-Gletscher